Одобешти има више значења:

 Одобешти (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Одобешти (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Одобешти (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији
 Општина Одобешти (Бакау), општина у округу Бакау у Румунији
 Општина Одобешти (Дамбовица), општина у округу Дамбовица у Румунији
 Општина Одобешти (Вранча), општина у округу Вранча у Румунији